Clodion le Chevelu (vers 390-vers 450), chef des Francs saliens et premier roi de la dynastie des Mérovingiens, ancêtre de Clovis.
 Clodion, pseudonyme de Claude Michel (1738-1814), sculpteur français.